Serdang (Barusjahe), een bestuurslaag in Indonesië
Serdang (Beringin), een bestuurslaag in Indonesië
Serdang (Kemayoran), een wijk van Jakarta
Serdang (Kramatwatu), een bestuurslaag in Indonesië
Serdang (Meranti), een bestuurslaag in Indonesië
Serdang (Pampangan), een bestuurslaag in Indonesië
Serdang (Pirak Timu), een bestuurslaag in Indonesië
Serdang (Toboali), een bestuurslaag in Indonesië